Шарнир:

 Шарнир — вращательная кинематическая пара.
 Шарнир (теория графов) — вершина графа, при удалении которой количество компонент связности возрастает.

 Съедобный шарнир — съедобный вид двустворчатых моллюсков, обитающий в Чёрном и Средиземном морях.

См. также 

 Шарнир равных угловых скоростей